Чемпионат Нидерландов по футболу 1961—1962 является шестым официальным профессиональным чемпионатом по футболу в Нидерландах. В седьмой раз в своей истории чемпионом Нидерландов стал «Фейеноорд». Всего было сыграно 306 игр и забито 1075 голов (в среднем 3,51 гола за игру).

Турнирная таблица 

<small>''И — Игр сыграно; В — Побед; Н — Ничьих; П — Поражений; ''ГЗ — Голов забито; ГП — Голов пропущено; РМ — Разница мячей
1 «Спарта» стала обладателем Кубка Нидерландов 1961—1962 и квалифицировалась в Кубок обладателей кубков.
2 Клубы квалифицировались в Кубок Интертото.

Результаты матчей 

Источник: RSSSFЦвета: синий = победа хозяев поля, жёлтый = ничья, красный = победа гостей.

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Эредивизие 
 Статистика на RSSSF

1961/1962
Нидерланды
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 1961 году
Спорт в Нидерландах в 1962 году